В 1970/71 годах состоялся 16-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей получил «Аякс» (Амстердам), победивший в финале «Панатинаикос». Это был первый Кубок «Аякса» из трёх подряд, завоёванных им. В этом турнире правило «гола на чужом поле» стало действовать во всех раундах, а жребий был заменён на серию послематчевых пенальти.

Предварительный раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1970/71 на сайте УЕФА
 Статистика Еврокубков сезона 1970/71 на сайте RSSSF

1970
Футбол в Европе в 1970 году
Футбол в Европе в 1971 году